Luisa María Isabel de Prusia (en alemán: Luise Marie Elisabeth von Preußen; Berlín, 3 de diciembre de 1838-Baden-Baden, 23 de abril de 1923) fue una princesa de Prusia por nacimiento, y gran duquesa de Baden por matrimonio.

Biografía 

Luisa fue la segunda hija del emperador Guillermo I de Alemania y de Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach. Creció en Berlín y Coblenza, donde su padre fue nombrado en 1849 gobernador general de Renania. 

Su madre, durante su infancia, la instruyó en ciencias además de las muchas ocupaciones en las que, según la usanza, debía atender una princesa de sangre real. Estas ocupaciones consistían en obras de carácter social, como las visitas a los orfanatos, hospitales y a las organizaciones de caridad. Luisa puso en práctica estas lecciones en 1859 cuando inauguró en la ciudad de Karlsruhe la primera asociación femenina, que fuera la precursora de la Cruz Roja.

Matrimonio y descendencia 

El 20 de septiembre de 1856 se casó en Berlín con el gran duque de Baden, Federico I de Baden, hijo del gran duque Leopoldo I de Baden y de la princesa Sofía Guillermina de Suecia.

De este matrimonio nacieron tres hijos:

 Federico (1857-1928), futuro gran duque de Baden con el nombre de Federico II. Casado con la princesa Hilda de Luxemburgo (1864-1952); sin descendencia.
 Victoria (1862-1930), futura reina de Suecia como consorte del rey Gustavo V de Suecia (1858-1950); con descendencia.
 Luis (1865-1888), murió soltero y sin descendencia.

Luisa encontró en su marido un hombre sabio y de sanos principios, aunque melancólico. Marcado por el alcoholismo de su padre y por la locura del mayor de sus hermanos, Federico I fue regente del Gran Ducado a partir de 1852 y se convirtió propiamente en gran duque cuatro años más tarde.

Al llegar a la corte de Baden, Luisa, se encontró con su suegra, la gran duquesa en ejercicio Estefanía de Beauharnais, hija adoptiva de Napoleón Bonaparte y presunta madre del enigmático Kaspar Hauser.

Al morir su marido, en 1907, su hijo Federico heredó el trono pero debió abdicar al finalizar la Primera Guerra Mundial.

Luisa siguió viviendo en la ciudad de Baden-Baden, donde murió a la edad de 84 años, en 1923.

Títulos y órdenes

Títulos 

 3 de diciembre de 1838-20 de septiembre de 1856: Su Alteza Real la princesa Luisa de Prusia.
 20 de septiembre de 1856-22 de enero de 1858: Su Alteza Real la gran duquesa hereditaria de Baden.
 22 de enero de 1858-28 de septiembre de 1907: Su Alteza Real la gran duquesa consorte de Baden.
 28 de septiembre de 1907-23 de abril de 1923: Su Alteza Real la gran duquesa Luisa de Baden.

Órdenes 
 Dama de la Orden de Luisa. ()
Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina. ()
 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)
 5 de junio de 1878: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Berlín
Fallecidos en Baden-Baden
Grandes duquesas consortes de Baden
Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Damas de la Orden de Luisa
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)